Alzou, rivière française du département de l'Aveyron, affluent de l'Aveyron ;
 Alzou, rivière française du département du Lot, affluent de l'Ouysse.